Бузина — рід рослин родини адоксових

 Бузина Олесь Олексійович (1969-2015) — український публіцист, есеїст та телеведучий

 Бузина — присілок, Ірбітський міський округ (Піонерський), Свердловська область, Росія